El Partit Socialista de Madrid-PSOE (PSM-PSOE) és el nom de la federació del Partit Socialista Obrer Espanyol a la Comunitat de Madrid. Els seus orígens estan en Congrés Regional de febrer de 1977, quan l'antiga Agrupació Socialista Madrilenya passa a denominar-se Federació Socialista Madrilenya (FSM). Al maig de 1977 es fusiona amb la Convergència Socialista de Madrid. Van arribar així a la FSM Joaquín Leguina, Juan Barranco, José Barrionuevo o Enrique Barón.

Després de les eleccions generals espanyoles de 1977 inicia converses amb les agrupacions madrilenyes del PSOE-històric i Partido Socialista Popular, aconseguint la incorporació d'aquesta última el gener de 1978. Així es va incorporar, per exemple, Enrique Tierno Galván. Al constituir-se la Comunitat de Madrid en la primeres eleccions de l'Assemblea de Madrid de 1983, el seu candidat i Secretari General Joaquín Leguina va ser escollit President de la Comunitat de Madrid. En la seu 10è Congrés Regional (2004) va adoptar el nom de Partit Socialista de Madrid-PSOE.

Després del desastre electoral del PSM a les eleccions autonòmiques i municipals de 2007, en els quals els candidats a Comunitat i ajuntament de Madrid, Rafael Simancas, secretari general del PSM, i Miguel Sebastián, respectivament, van empitjorar els seus resultats respecte als de 2003, i es van perdre ajuntaments històricament en mans del PSOE, com els de Torrejón de Ardoz, Alcobendas i San Sebastián de los Reyes, Simancas va dimitir i el PSM va passar a ser dirigit per una gestora presidida per Cristina Narbona, Ministre de Medi ambient. Després de la constitució de la gestora, l'alcalde de Parla, Tomás Gómez, va anunciar la seva candidatura a la secretaria general del PSM.

Congrés Extraordinari 2007 
En el Congrés Extraordinari celebrat entre el 27 i 28 de juliol de 2007 es requerien almenys el 25% d'avals dels delegats del conclave per a declarar vàlida la candidatura a la secretaria general. Tomás Gómez va obtenir gairebé el 77% de suports a la seva candidatura, la qual cosa va impossibilitar matemàticament que prosperaran les candidatures dels altres 2 precandidats (José Cepeda i Manuel García-Ferro). Posteriorment, Tomás Goméz Franc va ser proclamat secretari general amb el 91% dels vots, mentre que la seva proposta de Comissió Executiva Regional va ser donada suport pel 76% dels vots. En l'actualitat la Comissió Executiva Regional està composta pels següents membres: 

 Presidència: Delia Blanco Terán
 Secretaria General: Tomás Gómez Franco
 S. d'organització: Francisco José Pérez Fernández
 S. de política autonòmica: Carmen Menéndez González-Palenzuela
 S. de Política Municipal: Manuel Robles Delgado
 S. Adjunt de Política Municipal: Oscar Monterrubio Rodríguez
 S. de Movimentos Socials: Fátima Peinado Villegas
 S. de Transports i Infraestructurrs: Trinidad Rollán Sierra
 S. de SuportTerritorial a Petits Municipis: José Luis García Sánchez
 S. de Benestar Social: Pilar Sánchez Acera
 S. d'Acció Electoral: Javier Gómez Gómez
 S. de Política d'Igualtat: Ángeles Álvarez Álvarez
 S. d'Economia i Ocupació: Antonio Miguel Carmona Sancipriano
 S. de Política Sanitària i Consum: Macarena Elvira Rubio
 S. d'Habitatge i Política Territorial: Jesús Miguel Dionisio Ballesteros
 S. d'Educació: Ana de Sande Guillén
 S. d'Universitat i I+D+i: Félix García Lausin
 S. de Cultura: María Dolores Agudo Masa
 S. de Medi ambient: Miguel Aguado Arnáez
 S. d'Inmigración: María Antonia García Fernández
 S. d'Estudios y Programas: Elviro Aranda Álvarez
 S. d'Administración: María Virtudes Cediel Martínez
 S. de Formación: María Dolores del Campo Pozas
 S. d'Innovación Tecnológica: Francisco David Lucas Parrón
 S. d'Esports: Almudena Fernández Canto

Secretaris generals de la FSM/PSM/PSOE-M 
 Alonso Puerta (1977 - 1979);
 Joaquín Leguina (1979 - 1990);
 Teófilo Serrano (1990 - 1994);
 Jaime Lissavetzky (1994 - 2001);
 Rafael Simancas (2001 - 2007);
 Cristina Narbona (juny-juliol de 2007, presidenta de la Comissió Gestora);
 Tomás Gómez (2007 - 2015);
 Sara Hernández (2015 - 2017);
 José Manuel Franco Pardo (2017 -).

Referències

Enllaços externs 
 Web del PSM-PSOE 

Federacions del Partit Socialista Obrer Espanyol
Partits polítics de la Comunitat de Madrid
Entitats de la Comunitat de Madrid